Sezonul Premier League 2014-2015 este al 23-lea sezon al Premier League, eșalonul principal de fotbal profesionist din Anglia. Programul a fost anunțat pe 18 iunie 2014. Sezonul a început pe 16 august 2014 și se va încheia pe 24 mai 2015.

Echipe

Antrenori și echipamente

Schimbări manageriale

Clasament 
Actualizat la 4 octombrie 2014.

Rezultate

Golgheteri

Portari fără goluri

Sunt luați în considerare doar portarii care au jucat 90 de minute.

Note 

Sezoane Premier League
2014 în fotbal
2015 în fotbal